Intercontinental Rally Challenge 2012 byla sedmá a poslední sezóna seriálu Intercontinental Rally Challenge, který byl v následující sezóně sloučen s Mistrovstvím Evropy v rallye 2013. Zvítězil Andreas Mikkelsen, který tak obhájil titul z roku 2011.

Kalendář 
Kalendář se skládal ze třinácti podniků na evropském kontinentu. Z toho pět soutěží bylo do kalendáře zařazeno nově: Sicílie, Bulharsko, Irsko, Rumunsko a San Marino.

Posádky

Výsledky

Klasifikace jezdců 

 Do konečné klasifikace se započítávalo pouze osm nejlepších výsledků.

Pořadí značek 

 Do celkové klasifikace se započítávalo pouze osm nejlepších výsledků

Poznámky

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
IRC 2012